Золотой час:

 Золотой час — ограниченный промежуток времени вскоре после тяжёлой травмы, позволяющий наиболее эффективно оказать медицинскую помощь.
 Золотой час — термин, обозначающий определённое время суток, придающее предмету фотосъёмки определённый цветовой оттенок.